José Vicente Forment (1947) – calciatore spagnolo
 Damiàn Forment (1480-1540) – scultore spagnolo
 Eudaldo Forment (1946) – filosofo spagnolo
 Josep Forment (1962-2014) – editore, scrittore e traduttore spagnolo
 Magí Pau Cassanyes i Forment (1954-1907) – politico spagnolo
 Salvador Soler i Forment (1894-1982) – poeta, scrittore e giornalista spagnolo